Кубок конфедераций 2017 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из шести конфедераций, входящих в состав ФИФА, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России

Группа B является частью группового этапа Кубка конфедераций 2017. В её состав входят: победитель Кубка африканских наций 2017 — сборная Камеруна, победитель Кубка Америки 2015 — сборная Чили, победитель Кубка Азии 2015 — сборная Австралии и чемпионы мира — сборная Германии.

Матчи группы прошли с 18 по 25 июня 2017 года в российских городах Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи.

Положение команд

Матчи в группе

Матч № 3. Камерун — Чили

Матч № 4. Австралия — Германия

Матч № 7. Камерун — Австралия

Матч № 8. Германия — Чили

Матч № 11. Германия — Камерун

Матч № 12. Чили — Австралия

Примечания 

Кубок конфедераций 2017